Ron Arad (piloot)
 Ron Arad (ontwerper)